Lingüística: Les llengües turqueses
 Literatura: La literatura turquesa Geologia: Turquesa (mineral) Geografia: La Turquesa, llogaret de Cornudella de Montsant
 Color: el color turquesa Zoologia: La papallona turquesa meridional' (Glaucopsyche melanops'')